Хусам ад-Дин Али ибн Фадлаллах ас-Салар аш-Шами (ум. 1262) — среднеазиатский математик и астроном Хорезшахов, уроженец Сирии. До завоевания тюрко-монголами Средней Азии работал в Хорезме, где составил «Шахский зидж», после 1220 — при дворе Чингис-хана и других ханов, вплоть до Хулагу. В 1258 году пытался отговорить Хулагу от похода на Багдад; после взятия Багдада находился в опале и был казнён в 1262 году «за багдадское предательство».

Ас-Салар написал сочинение о доказательстве V постулата «Начал» Евклида. Его доказательство основано на эквивалентном V постулату утверждении о том, что два перпендикуляра к прямой не приближаются и не удаляются.

Он же написал «Трактат об определении азимута киблы» и «Трактат о фигуре секущих», бывший промежуточным звеном между анонимным «Собранием правил науки астрономии» и трактатом Насир ад-Дина ат-Туси.

Литература 

Сочинения

 ас-Салар Хусам ад-Дин. Предпосылки для доказательства постулата, приведённого Евклидом в начале первой книги, относящегося с параллельным линиям. Пер. и прим. Б. А. Розенфельда, Н. Г. Хайретдиновой. Историко-математические исследования, 19, 1974.

О нём

 Матвиевская Г. П., Розенфельд Б. А. Математики и астрономы мусульманского средневековья и их труды (VIII-XVII вв.). В 3 т. М.: Наука, 1983.

Персоналии по алфавиту
Математики по алфавиту
Математики средневекового Востока
Математики XIII века
Астрономы по алфавиту
Астрономы средневекового Востока
Астрономы XIII века
Умершие в 1262 году
Персоналии, чья дата рождения не установлена